Российско-израильские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Российской Федерацией и Израилем. 

Посол Израиля в России — Александр Бен-Цви (с 2020). 
Посол России в Израиле — Анатолий Викторов (с 2018).

История 

В 1947 году СССР принял решение поддержать план раздела Палестины с целью противостояния политике Великобритании. Коммунистическое руководство СССР рассчитывало на дружественные отношения с руководством Израиля, возглавляемое социалистическими лидерами. СССР признал Израиль сразу после провозглашения и установил с ним дипломатические отношения. В феврале 1953 года в знак протеста против антисемитской кампании в СССР и в «странах народной демократии» членами «националистического „Црифинского подполья“» была взорвана бомба на территории советского посольства. Несмотря на отсутствие жертв и последующее осуждение организаторов акции, СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем. Они были восстановлены уже в июле того же года после смерти И. В. Сталина и прекращения «Дела врачей».

Однако Израиль не проводил просоветскую политику, а стал ориентироваться на Запад и США. При этом СССР поддерживал ряд арабских государств, враждебно настроенных к Израилю.

10 июня 1967 года дипотношения были разорваны по инициативе СССР в связи с началом Шестидневной войны.

Более 20 лет интересы СССР в Израиле представляло посольство Финляндии, а Израиля в СССР — посольство Нидерландов. В июле 1987 года в Тель-Авиве начала действовать группа советских консульских работников в составе трех человек. В декабре 1990 года было решено учредить генеральные консульства в Москве и Тель‑Авиве.

Дипломатические отношения между Израилем и СССР были восстановлены 18 октября 1991 года. По свидетельству израильского дипломата Анны Азари, «примерно с 1985 года начались первые секретные переговоры (Израиля) с СССР. Переговоры шли через Геннадия Тарасова… В 1988 году в СССР отправилась первая израильская делегация».

18 декабря 1991 года посол СССР Александр Бовин вручил верительные грамоты Президенту Израиля Хаиму Герцогу.

После распада СССР 
26 декабря 1991 года, через восемь дней после вручения верительных грамот, Советский Союз прекратил своё существование. Россия как правопреемник СССР сохранила дипломатические отношения с Израилем после распада СССР. Александр Бовин стал первым послом Российской Федерации в Израиле.

После распада Советского Союза Израиль признал независимость бывших республик СССР и установил дипломатические отношения с ними.

Наиболее важной из этих стран в дипломатическом, военном и экономическом отношении была Россия, которая заменила Советский Союз в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Россия содержит посольство в Тель-Авиве и консульство в Хайфе. Израиль имеет посольство в Москве и консульство в Санкт-Петербурге.

На протяжении многих лет Израиль является целью эмиграции евреев из России и других республик бывшего СССР. Начиная с конца 1980-х там образовалось крупное русскоязычное меньшинство. В Израиле проживает более миллиона бывших советских граждан, большая часть которых прибыла из России.

В 2005 году состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Иерусалим. В ходе визита Путин подарил Израилю памятник памяти погибших в ходе Холокоста работы Зураба Церетели.

В 2008 году страны подписали договор об установлении взаимного безвизового режима посещения.

В июле 2012 года президент России Владимир Путин прибыл в Израиль на открытие в Нетании мемориала бойцам Красной армии. Памятник был построен на средства российских еврейских бизнесменов.

В мае 2014 года российское правительство инициировало переговоры по заключению меморандума о взаимопонимании между Федеральной службой охраны Российской Федерации и Канцелярией премьер-министра Государства Израиль о создании прямой шифрованной линии связи между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху. Предложение было внесено ФСО и одобрено Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Октябрь 2021: встреча Путиным и премьера Израиля Беннета в Сочи.

В мае 2022 года разгорелся дипломатический скандал. Вечером 1 мая вышло интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова телекомпании «Медиасет», в котором тот, в ходе своего ответа на один из вопросов, заявил следующее: «Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. В семье не без урода, как у нас говорят». Данное заявление вызвало острую реакцию Израиля: глава правительства Нафтали Беннет обвинил Лаврова во лжи и призвал прекратить использование Холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента; глава Министерства иностранных дел Израиля Яир Лапид назвал слова Лаврова ужасной исторической ошибкой и обвинил его в расизме по отношению к евреям, а российский посол был вызван для разъяснительной беседы. Утром 3 марта МИД России опубликовало в своем телеграм-канале заявление «Об антисемитизме», которое содержит попытки аргументировать позицию Лаврова и обвинить правительство Израиля в поддержке «неонацистского режима в Киеве». 5 мая канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Владимир Путин извинился за слова Сергея Лаврова в ходе телефонного разговора с Нафтали Беннетом и  прояснил позицию по поводу еврейского народа и памяти Холокоста, извинение было принято. В то же время, Кремль также сообщил о телефонном разговоре, но не упомянул ничего об извинениях, которые принес Путин.

В июле 2022 года появились сообщения, что Минюст России просит ликвидировать в стране еврейское агентство Сохнут, оказывающее помощь при репатриации в Израиль. В ответ на что Израиль направил в Москву правительственную делегацию, чтобы обеспечить продолжение деятельности еврейского агентства. Комментируя данную ситуацию премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что закрытие агентства Сохнут в России будет иметь серьезные последствия.

Интересы России на Ближнем Востоке и их влияние на отношения с Израилем 

После распада Советского Союза Россия стремилась укрепить свои позиции и влияние на международной арене, в том числе и на Ближнем Востоке.

Для достижения этой цели Россия должна была занять объективную сторону в израильско-палестинском конфликте и стать стратегическим партнёром США в поисках урегулирования конфликта.

В рамках этого в 2002 году был создан так называемый Ближневосточный квартет — объединение Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию Арабо-израильского конфликта.

Группа была создана в 2002 году в Мадриде премьер-министром Испании Хосе Мария Аснаром из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Тони Блэр является нынешним специальным уполномоченным от «Квартета».

Несомненный интерес для России представляет опыт, накопленный Израилем в борьбе с исламистскими террористическими организациями. Российские силовые структуры в Чечне используют опыт Израиля в борьбе с терроризмом.

В 2000 году член Кнессета Натан Щаранский посетил Россию и выразил поддержку израильских правительственных организаций в борьбе России с чеченским терроризмом. Таким образом, Израиль стал одним из немногих стран на Западе, которые заявили о своей поддержке России в этом отношении.

Катастрофа Ил-20 в Сирии: 17 сентября 2018 года Минобороны России сообщило, что база Хмеймим потеряла связь с самолётом Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих. Связь пропала в 23:00 по Москве, когда самолёт находился над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии; 18 сентября стало известно, что самолёт был сбит сирийским комплексом С-200 из-за атаки израильскими F-16 по сирийской провинции Латакия, таким образом под удар ПВО был подставлен заходящий на посадку российский самолёт. Израиль отказался комментировать эту информацию. Министерство обороны России заявило, что это был враждебный и провокационный шаг со стороны Израиля.

Торговые отношения 
В 2018 году товарооборот с/х продукции между двумя странами вырос на 8,9 % до $502 млн по сравнению с 2017 годом. Основная доля прироста пришлась на поставки российской продукции в еврейское государство: прирост 38,3 %. Израиль поставляет в Россию овощи, фрукты, цветы и фруктовые соки. Российский экспорт в Израиль состоит в основном из злаковых, готовых продуктов питания и растительных масел.

Сотрудничество в области культуры, науки и образования 
Отношения в области культуры и образования между Израилем и Россией получили официальный статус после подписания «Соглашения о сотрудничестве в области культуры и образования» (1994).

В том же году было подписано соглашение, регулирующее двустороннее сотрудничество в области науки.

В течение 9 лет, начиная с 2000 года, в Парке Яркон в Тель-Авиве проводился фестиваль «Из России с любовью». В нём принимали участие многие популярные артисты из России. Ведущие израильские компании, такие как автобусная «Эгед», телефонная «Безек», и управление лотерей «Мифаль а-паис» являлись официальными спонсорами фестиваля. В 2009 году фестиваль был отменён по причинам экономического плана.

Израиль ежегодно предоставляет стипендии на обучение и стажировку гражданам России и ряда других стран.. В последние три года условия таковы, что 50% стоимости обучения (не более $6000) покрывается стипендией, а остальное доплачивает студент. Ежемесячные выплаты составляли $850.

См. также 

 Внешняя политика России
 Внешняя политика Израиля
 Посольство Израиля в России

Примечания

Литература 
 Советско-израильские отношения. 1941—1953. Сборник документов / Под ред. Б. Колоколова, Э. Бенцура и др. — М.: Изд-во «Международные отношения», 2000. В 2-х книгах. — 554 с. и 560 с. ISBN 5-7133-1026-4
 Ближневосточный конфликт. Из документов Архива внешней политики Российской Федерации. 1947—1967. В 2 т. Том 1: 1947—1956 / Отв. ред. В. В. Наумкин. — М.: МФД, 2003. — 608 с. — (Россия. XX век. Документы). ISBN 5-85646-098-7; Том 2: 1957—1967 / Отв. ред. В. В. Наумкин. — М.: МФД, 2003. — 704 с. — (Россия. XX век. Документы). ISBN 5-85646-107-X
 Эпштейн Алек Д. Израиль — Россия: несостоявшийся роман? Россия в глобальной политике, № 3, 2007
 Эпштейн Алек Д., Кожеуров С. В тени отмененного визита президента. Актуальные тенденции российско-израильских отношений Полит.ру, 2011

Ссылки 
 Израильское посольство в России,
 Российское посольство в Израиле,
 СССР — Израиль: сложные отношения, Артем Кречетников, 17 октября 2006 г., Би-би-си, Москва.
 

 
Россия
Израиль